Čertovy schody mohou být:

 jedna z vnitřních částí Chýnovské jeskyně
 Čertovy schody (velkolom), vápencový kamenolom u obce Tmaň na Berounsku poblíž Koněpruských jeskyní
 Čertovy schody (Vltava), též Čertovy kameny nebo Čertovy proudy, kamenitý úsek toku řeky Vltavy pod Lipenskou přehradní nádrží nad Vyšším Brodem
 Čertovy schody (Krkonoše), krkonošská cesta spojující Pec pod Sněžkou a Výrovku